Quille : partie la plus basse d'un bateau ou d'un navire
 Quille : en argot, fin du service militaire ou départ à la retraite
 Quille : objet cylindrique, servant à divers jeux de boules (bowling)
 Quille (entreprise) filiale de Bouygues Construction, entreprise de BTP.
 Quille : peut, en argot, faire référence à une bouteille de vin ou à une jambe, de par sa forme et ses dimensions analogues.

Toponymie 
Oppidum de la Quille, site protohistorique situé au Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône).

Sport 

 Quilles de neuf
 Quilles de huit
 Jeu de Quilles au Maillet ou Quilles de six
 Mölkky ou quilles finlandaises
 Bowling
 Quilles classic ou Ninepin Bowling Classic
 Quilles Saint-Gall

Voir aussi